Дискография южнокорейской гёрл-группы LOONA, состоит из трех переизданий, пяти мини-альбомов и 10 синглов. С октября 2016 года по март 2018 года лейбл группы, Blockberry Creative, выпустил отдельные синглы для каждой участниц LOONA в рамках 18-месячного проекта.

В промежутке между этими релизами, дебютировали три юнита группы: Loona 1/3, Loona Odd Eye Circle, и Loona yyxy. Проект в конечном итоге завершился выпуском сингла «Favorite» 7 августа 2018 года, ознаменовав первый выпуск группы с 12 участницами. Сингл позже вошел в мини-альбом [ + + ], который вышел 20 августа, во главе с синглом «Hi High», позже альбом был переиздан как [ X X ] 19 февраля 2019 года с ведущим синглом «Butterfly».

Ремикс-альбомы

Мини-альбомы

Саб-юниты

Переиздания

Сингл-альбомы

Синглы

Видеоклипы

Примечания 

Loona